Borys Oliynyk (), né le  à Zatchepylivka dans l'oblast de Poltava (République socialiste soviétique d'Ukraine) et mort le  à  Kiev (Ukraine)) est un poète, traducteur et homme d’État ukrainien.

Il est également membre à part entière de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, président de la Fondation ukrainienne de culture, membre honoraire de l'Académie ukrainienne des arts.

Biographie

Distinctions

Recueils de poèmes

Notes et références

Liens externes 

 (quelques œuvres en anglais)
 Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К. І.С»
 http://www.borys-oliynik.info
 

Naissance en octobre 1935
Naissance dans l'oblast de Poltava
Naissance en RSS d'Ukraine
Étudiant de l'université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev
Écrivain ukrainien du XXe siècle
Écrivain ukrainien du XXIe siècle
Poète ukrainien du XXe siècle
Poète ukrainien du XXIe siècle
Journaliste ukrainien
Personnalité politique ukrainienne
Lauréat du prix national Taras-Chevtchenko
Membre du Parti communiste de l'Union soviétique
Membre du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique
Membre de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine
Récipiendaire de l'ordre de la révolution d'Octobre
Récipiendaire de l'ordre de l'Amitié des peuples
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Docteur honoris causa de l'université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev
Héros d'Ukraine
Décès à Kiev
Décès à 81 ans
Décès en avril 2017
Membre de la Rada (Ukraine)